Gough – wulkaniczna wyspa na południu Oceanu Atlantyckiego

Osoby o tym nazwisku:
 Alex Gough – kanadyjska saneczkarka
 Hugh Gough – brytyjski arystokrata i wojskowy
 Hugh Gough – brytyjski arystokrata
 Hugh Gough – brytyjski arystokrata
 Michael Gough – brytyjski aktor filmowy